geografie
 Saka (Estland), een plaats in Estland
 Saka (Japan), een gemeente in de prefectuur Hiroshima
 Saka (Letland), een plaats in de gemeente Pavilosta
 Saka (Marokko), een plaats in Marokko

 overige
 Saka (schudinstrument), een muziekinstrument
 Saka of Saken, een nomadisch volk in Centraal-Azië
 Saka-kalender of Indiase kalender
 Saka (ritueel), een rituele strijd tot de dood, van de Rajputs in India